Лас Хојитас има више значења:

 Лас Хојитас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Хојитас (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Хојитас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хојитас (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хојитас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Хојитас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Хојитас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Хојитас (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хојитас (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хојитас (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хојитас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хојитас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Хојитас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Хојитас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику